WRC puede referirse a:

Deporte 

 WRC como acrónimo de World Rally Championship, campeonato mundial de rally.
 WRC como acrónimo de World Rally Car, una categoría de automóviles de rally.
 WRC Academy, campeonato complementario del campeonato del mundo.
 WRC 2, campeonato complementario del campeonato del mundo.
 WRC 3, campeonato complementario del campeonato del mundo.

 WRC Team Mini Portugal, un equipo de rally.

Videojuegos 

 World Rally Championship una saga de videojuegos con varias secuelas:
 WRC 3: FIA World Rally Championship, comercializado en 2012.